Melinda Czink era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Budapest Grand Prix 2012.

Il singolare del torneo di tennis Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Grace Min che ha battuto in finale Maria Sanchez 6–4, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Irina Falconi (primo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)

 Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
 Julia Cohen (primo turno)
 Coco Vandeweghe (secondo turno)
 Madison Brengle (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2012